UFM son unas siglas que pueden referirse a:

 Universidad Francisco Marroquín, en Guatemala; o
 Unidad Falangista Montañesa, partido político español.